Лиляна Ахилова Чаловска или Чальовска () е югославска комунистическа активистка. Тя е първа съпруга на Лазар Колишевски.

Биография 
Чаловска е роден в Битоля, тогава в Кралството на сърби, хървати и словенци. Следва в Белград, където като активна участничка в комунистическото движение е арестувана. Член на СКЮ от 1940 година. След анексирането на Вардарска Македония от България през есента на 1941 г. като опасна комунистка тя и сестра й са арестувани и държани в полицейския участък в Битоля. По нареждане на генерал Васил Бойдев те са освободени, като дъщери на илинденец. Става член на новоучреденото българско читалище „Дамян Груев“ в Битоля. Делегат е на второто заседание на АВНОЮ. Тя е един от организаторите на първия конгрес на Народноосвободителния съюз на Македония на 21 декември 1944 година във Фущани и негов ръководител. Участник е в АСНОМ и е избрана за член на неговия президиум. Народен пратеник в Събранието на Македония и в Съюзното събрание. През 1955 година Колишевски се развежда с нея, като със съгласието на властите тя заминава за Франция, а той след разрешение на Александър Ранкович, се жени за 22-годишната студентка – сръбкинята Соня Требиняц.

Член е на Дружество на писателите на Македония и автор на няколко сбирки поезия като: „Бдение за Виетнам“ (1967), „Антидневник“ (1971), „Пребир“ (1972), „Пергел“ (1974), „Повесница“ (1977), „Поморянски песни“ (1981), „Стихови“ (1981).

Семейство 
Дядо ѝ по майчина линия е Спиридон Мирчев отявлен деец на българското училищно и църковно дело в Битоля. Вуйчо ѝ - Кирил Мирчев е един от най-изтъкнатите български учени - езиковед и историк. Другите ѝ вуйчовци - Петър и Боян са също борци за българщината в Македония, дейци на ВМРО. Баща ѝ Ахил Чальовски участва в Илинденско-Преображенското въстание, където губи крака си. Той е член на Битолския Български акционен комитет през 1941 година.

Бележки 

Югославски комунисти
Северномакедонски поети
Министри на Социалистическа република Македония
Депутати в Събранието на СФРЮ
Депутати в Събранието на СРМ
Делегати на Първото заседание на АСНОМ
Делегати на Второто заседание на АСНОМ
Родени в Битоля
Починали в Скопие
Лиляна
По произход от Галичник
Възпитаници на Белградския университет